

Chimica 
 Zn – simbolo chimico dello zinco

Codici 
 ZN – codice vettore IATA di Air Bourbon

Altro 
 zN – simbolo dello zeptonewton
 ZN – simbolo dello zettanewton
 ZN – targa automobilistica di Znojmo (Repubblica Ceca)

Altri progetti